Schwyz [] ( oder ) steht für:
 einen Schweizer Kanton, siehe Kanton Schwyz
 einen Bezirk eines Schweizer Kantons, siehe Bezirk Schwyz
 eine Gemeinde im Kanton Schwyz, der Hauptort des Schweizer Bezirks und Kantons, siehe Schwyz (Gemeinde)
 eine Ortschaft (Ortsteil), auch «Flecken» genannt, in der gleichnamigen politischen Gemeinde, siehe Schwyz, Abschnitt Geographie
 ein Schiff (Baujahr 1959) auf dem Vierwaldstättersee, siehe Schwyz (Schiff)

Siehe auch:

 Schwietz